Az 1958-as férfi röplabda-Európa-bajnokságot Csehszlovákiában rendezték 1958. augusztus 30. és szeptember 11. között. A tornán 20 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő és egyben házigazda csehszlovák válogatott nyerte, a magyar válogatott az ötödik helyen végzett. A csehszlovák csapatnak ez volt a harmadik Eb-címe.

Lebonyolítás 
A csapatok 4 darab, 5 csapatos csoportot alkottak, a csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a nyolcas döntőbe, a harmadikok és a negyedik a 9–16. helyért, az ötödik a 17–20. helyért mérkőzhettek. A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket rendeztek és a csoportok végeredményeiből alakult ki a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 17–20. helyért

A 9–16. helyért

Nyolcas döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1958-as női röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság F
Férfi röplabda-Európa-bajnokság